toczeń rumieniowaty układowy (ang. systemic lupus erythematosus)
 Something Like Elvis – polski zespół postrockowy z Szubina
 zapalenie mózgu St. Louis